Il termine condensatore indica:

 In elettrotecnica il condensatore è il componente capacitivo dei circuiti elettrici.
 In impiantistica:
 il condensatore utilizzato come scambiatore di calore (condensatore evaporativo)
 il condensatore utilizzato come separatore per depurare l'aria.

Altri progetti